Наградата Хюго е връчва всяка година за най-добро произведение от научната фантастика и жанра фентъзи от предходната година. Категориите, на които е разделена наградата, са се променяли през времето, както и научната фантастика. Победителите се избират от почитатели на жанра и се връчват на Световната конференция за научна фантастика „Уърлдкън" (Worldcon). Наградата носи името на Хюго Гърнсбек и се дава в няколко категории.

Победителите получили Хюго за най-добро сценично представяне в дълга форма са представени тук.

Тази награда е за сценично произведение на всякакъв носител, продължаващо повече от 90 минути. Наградата се присъжда за творби реализирани през предходната календарна година. Категорията е създадена през 2003 година след разделянето на Награда Хюго за най-добро театрално представление на две категории - Награда Хюго за най-добро сценично представяне - кратка и дълга форма.

Победители и номинирани 

Сценично представяне